Behlmer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Behlmer (* 1961), amerikanische Toningenieurin
 Gert Hinnerk Behlmer (* 1943), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Heike Behlmer (* 1958), deutsche Ägyptologin und Koptologin